Mathieu Brisebois (né le  à Mont Saint-Hilaire, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Cougars de Sherbrooke || QJAHL || 32 || 7 || 9 || 16 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ || 31 || 0 || 7 || 7 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 47 || 3 || 15 || 18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 68 || 17 || 39 || 56 || 106 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2012-2013 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 64 || 19 || 54 || 73 || 103 || 14 || 3 || 12 || 15 || 24
|-
| 2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 28 || 1 || 2 || 3 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014|| IceHogs de Rockford || LAH || 13 || 2 || 5 || 7 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Fuel d'Indy || ECHL || 31|| 2|| 12|| 14|| 25|| - || - || - || - || -
|-
|2014-2015|| Rush de Rapid City || ECHL || 36|| 9|| 21|| 30|| 44|| 13|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
|2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL || 9|| 1|| 1|| 2|| 11|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| IceMen d'Evansville || ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

|-
|2015-2016|| Oilers de Tulsa || ECHL || 43|| 2|| 10|| 12|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
| 41 || 6 || 17 || 23 || 72 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Nottingham Panthers || EIHL || 28||3||6||9||37 ||0|| 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 32 || 11 || 26 || 37 || 20 || 17 || 3 || 10 || 13 || 14
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 33|| 5|| 20|| 25|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Marquis de Jonquière || LNAH || || || || || || || || || ||

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Mont-Saint-Hilaire
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Marquis de Jonquière
Défenseur de hockey sur glace